Een verkeersweg:
 M1.13 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M1.13 (Joegoslavië)